

Ялшовік — село, громада в окрузі Крупіна, Банськобистрицький край.
 Ялшовік — річка; ліва притока Крупиниці.